Di seguito una lista di asteroidi dal numero 347001  al 348000 con data di scoperta e scopritore.

347001-347100 

|-
|347001 - ||  ||  || WISE
|-
|347002 - ||  ||  || WISE
|-
|347003 - ||  ||  || WISE
|-
|347004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347005 - ||  ||  || Birtwhistle, P.
|-
|347006 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347007 - ||  ||  || WISE
|-
|347008 - ||  ||  || WISE
|-
|347009 - ||  ||  || WISE
|-
|347010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347014 - ||  ||  || WISE
|-
|347015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347016 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|347017 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|347018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347020 - ||  ||  || Karge, S., Schwab, E.
|-
|347021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347022 - ||  ||  || OAM
|-
|347023 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|347024 - ||  ||  || OAM
|-
|347025 - ||  ||  || CSS
|-
|347026 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|347027 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|347028 Važec ||  ||  || Vorobjov, T.
|-
|347029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347038 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|347039 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347046 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|347047 - ||  ||  || CSS
|-
|347048 - ||  ||  || CSS
|-
|347049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347050 - ||  ||  || CSS
|-
|347051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347054 - ||  ||  || CSS
|-
|347055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347056 - ||  ||  || OAM
|-
|347057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347058 - ||  ||  || CSS
|-
|347059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347065 - ||  ||  || CSS
|-
|347066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347070 - ||  ||  || CSS
|-
|347071 - ||  ||  || CSS
|-
|347072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347077 - ||  ||  || CSS
|-
|347078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347079 - ||  ||  || WISE
|-
|347080 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|347081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347082 - ||  ||  || WISE
|-
|347083 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|347084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347099 - ||  ||  || WISE
|-
|347100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

347101-347200 

|-
|347101 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|347102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347106 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|347107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347108 - ||  ||  || CSS
|-
|347109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347111 - ||  ||  || NEAT
|-
|347112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347117 - ||  ||  || CSS
|-
|347118 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|347119 - ||  ||  || CSS
|-
|347120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347122 - ||  ||  || NEAT
|-
|347123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347132 - ||  ||  || WISE
|-
|347133 - ||  ||  || WISE
|-
|347134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347135 - ||  ||  || WISE
|-
|347136 - ||  ||  || WISE
|-
|347137 - ||  ||  || WISE
|-
|347138 - ||  ||  || WISE
|-
|347139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347140 - ||  ||  || WISE
|-
|347141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347143 - ||  ||  || WISE
|-
|347144 - ||  ||  || WISE
|-
|347145 - ||  ||  || WISE
|-
|347146 - ||  ||  || WISE
|-
|347147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347148 - ||  ||  || CSS
|-
|347149 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|347150 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|347151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347156 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|347157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347158 - ||  ||  || NEAT
|-
|347159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347162 - ||  ||  || Balonek, T. J.
|-
|347163 - ||  ||  || CSS
|-
|347164 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|347165 - ||  ||  || CSS
|-
|347166 - ||  ||  || NEAT
|-
|347167 - ||  ||  || NEAT
|-
|347168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347169 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|347170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347172 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|347173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347174 - ||  ||  || NEAT
|-
|347175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347177 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347180 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|347181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347185 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|347186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347188 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347189 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347193 - ||  ||  || OAM
|-
|347194 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347198 - ||  ||  || CSS
|-
|347199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347200 - ||  ||  || CSS
|}

347201-347300 

|-
|347201 - ||  ||  || CSS
|-
|347202 - ||  ||  || NEAT
|-
|347203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347205 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347208 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347211 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|347212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347220 - ||  ||  || NEAT
|-
|347221 - ||  ||  || NEAT
|-
|347222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347226 - ||  ||  || OAM
|-
|347227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347232 - ||  ||  || NEAT
|-
|347233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347236 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|347237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347238 - ||  ||  || NEAT
|-
|347239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347257 - ||  ||  || NEAT
|-
|347258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347266 Carrière||  ||  || Christophe, B.
|-
|347267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347272 - ||  ||  || NEAT
|-
|347273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347275 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|347276 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|347277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347280 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|347281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347284 - ||  ||  || CSS
|-
|347285 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|347286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347287 - ||  ||  || NEAT
|-
|347288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347289 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|347290 - ||  ||  || NEAT
|-
|347291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347294 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|347295 - ||  ||  || WISE
|-
|347296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347297 - ||  ||  || CSS
|-
|347298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347299 - ||  ||  || ESA OGS
|-
|347300 - ||  ||  || LINEAR
|}

347301-347400 

|-
|347301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347309 - ||  ||  || CSS
|-
|347310 - ||  ||  || NEAT
|-
|347311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347312 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|347313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347315 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|347316 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347321 - ||  ||  || NEAT
|-
|347322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347323 - ||  ||  || WISE
|-
|347324 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|347325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347333 - ||  ||  || NEAT
|-
|347334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347336 Changmeemann||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|347337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347340 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|347341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347348 - ||  ||  || CSS
|-
|347349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347358 - ||  ||  || NEAT
|-
|347359 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347360 - ||  ||  || CSS
|-
|347361 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|347362 - ||  ||  || NEAT
|-
|347363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347364 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347368 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|347369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347370 - ||  ||  || CSS
|-
|347371 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347375 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|347376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347380 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|347381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347383 - ||  ||  || CINEOS
|-
|347384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347385 - ||  ||  || CSS
|-
|347386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347388 - ||  ||  || CINEOS
|-
|347389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347393 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|347394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347397 - ||  ||  || NEAT
|-
|347398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347400 - ||  ||  || NEAT
|}

347401-347500 

|-
|347401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347408 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347414 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347417 - ||  ||  || CSS
|-
|347418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347421 - ||  ||  || NEAT
|-
|347422 - ||  ||  || NEAT
|-
|347423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347425 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|347426 - ||  ||  || NEAT
|-
|347427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347428 - ||  ||  || CSS
|-
|347429 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347433 - ||  ||  || NEAT
|-
|347434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347435 - ||  ||  || NEAT
|-
|347436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347439 - ||  ||  || CSS
|-
|347440 - ||  ||  || CSS
|-
|347441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347458 - ||  ||  || NEAT
|-
|347459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347463 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|347464 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347466 - ||  ||  || NEAT
|-
|347467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347469 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347470 - ||  ||  || NEAT
|-
|347471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347476 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347478 - ||  ||  || CSS
|-
|347479 - ||  ||  || NEAT
|-
|347480 - || 3291 T-2 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|347481 - || 1174 T-3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|347482 - ||  ||  || UESAC
|-
|347483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347497 - ||  ||  || NEAT
|-
|347498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347499 - ||  ||  || CSS
|-
|347500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

347501-347600 

|-
|347501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347503 - ||  ||  || Korlevic, K.
|-
|347504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347512 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347513 - ||  ||  || CSS
|-
|347514 - ||  ||  || CSS
|-
|347515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347522 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347523 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347528 - ||  ||  || CSS
|-
|347529 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347533 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347534 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347537 - ||  ||  || Tesi, L., Forti, G.
|-
|347538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347539 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347540 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347543 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347555 - ||  ||  || NEAT
|-
|347556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347566 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347570 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347573 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347579 - ||  ||  || Bohyunsan
|-
|347580 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347589 - ||  ||  || NEAT
|-
|347590 - ||  ||  || NEAT
|-
|347591 - ||  ||  || NEAT
|-
|347592 - ||  ||  || NEAT
|-
|347593 - ||  ||  || NEAT
|-
|347594 - ||  ||  || NEAT
|-
|347595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347597 - ||  ||  || NEAT
|-
|347598 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347599 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347600 - ||  ||  || LINEAR
|}

347601-347700 

|-
|347601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347602 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347603 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347604 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347605 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347607 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347608 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347610 - ||  ||  || NEAT
|-
|347611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347613 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347617 - ||  ||  || NEAT
|-
|347618 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347621 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|347622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347623 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347624 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347630 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|347631 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347633 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347635 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347636 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347637 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347638 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347639 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347641 - ||  ||  || NEAT
|-
|347642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347644 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|347645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347647 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347648 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347652 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347654 - ||  ||  || NEAT
|-
|347655 - ||  ||  || NEAT
|-
|347656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347657 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347658 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347659 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347662 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347664 - ||  ||  || NEAT
|-
|347665 - ||  ||  || NEAT
|-
|347666 - ||  ||  || NEAT
|-
|347667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347668 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347669 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|347670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347671 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347673 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347676 - ||  ||  || NEAT
|-
|347677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347681 - ||  ||  || NEAT
|-
|347682 - ||  ||  || NEAT
|-
|347683 - ||  ||  || NEAT
|-
|347684 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347686 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347687 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347690 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347692 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347693 - ||  ||  || NEAT
|-
|347694 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347696 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|347697 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|347698 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347700 - ||  ||  || LINEAR
|}

347701-347800 

|-
|347701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347703 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347704 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347705 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347708 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347709 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347710 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347712 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347713 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347716 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347717 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347721 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347726 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347731 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|347732 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347733 - ||  ||  || NEAT
|-
|347734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347737 - ||  ||  || CINEOS
|-
|347738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347740 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347742 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347743 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347749 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|347750 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347751 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347752 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347753 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347754 - ||  ||  || NEAT
|-
|347755 - ||  ||  || NEAT
|-
|347756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347757 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347760 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347761 - ||  ||  || NEAT
|-
|347762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347764 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347767 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347768 - ||  ||  || Pravec, P.
|-
|347769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347773 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347774 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347775 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347776 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347777 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|347778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347779 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347782 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|347783 - ||  ||  || NEAT
|-
|347784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347785 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347786 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|347787 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347788 - ||  ||  || NEAT
|-
|347789 - ||  ||  || NEAT
|-
|347790 - ||  ||  || NEAT
|-
|347791 - ||  ||  || NEAT
|-
|347792 - ||  ||  || NEAT
|-
|347793 - ||  ||  || NEAT
|-
|347794 - ||  ||  || NEAT
|-
|347795 - ||  ||  || NEAT
|-
|347796 - ||  ||  || NEAT
|-
|347797 - ||  ||  || NEAT
|-
|347798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347800 - ||  ||  || NEAT
|}

347801-347900 

|-
|347801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347803 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347805 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347806 - ||  ||  || NEAT
|-
|347807 - ||  ||  || NEAT
|-
|347808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347810 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347811 - ||  ||  || NEAT
|-
|347812 - ||  ||  || NEAT
|-
|347813 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347814 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347815 - ||  ||  || NEAT
|-
|347816 - ||  ||  || NEAT
|-
|347817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347818 - ||  ||  || NEAT
|-
|347819 - ||  ||  || NEAT
|-
|347820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347821 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|347822 - ||  ||  || NEAT
|-
|347823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347824 - ||  ||  || CSS
|-
|347825 - ||  ||  || NEAT
|-
|347826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347827 - ||  ||  || NEAT
|-
|347828 - ||  ||  || NEAT
|-
|347829 - ||  ||  || CINEOS
|-
|347830 - ||  ||  || NEAT
|-
|347831 - ||  ||  || NEAT
|-
|347832 - ||  ||  || NEAT
|-
|347833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347836 - ||  ||  || NEAT
|-
|347837 - ||  ||  || NEAT
|-
|347838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347839 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347840 - ||  ||  || NEAT
|-
|347841 - ||  ||  || NEAT
|-
|347842 - ||  ||  || NEAT
|-
|347843 - ||  ||  || NEAT
|-
|347844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347845 - ||  ||  || NEAT
|-
|347846 - ||  ||  || NEAT
|-
|347847 - ||  ||  || NEAT
|-
|347848 - ||  ||  || NEAT
|-
|347849 - ||  ||  || NEAT
|-
|347850 - ||  ||  || NEAT
|-
|347851 - ||  ||  || NEAT
|-
|347852 - ||  ||  || NEAT
|-
|347853 - ||  ||  || WISE
|-
|347854 - ||  ||  || Molnar, L. A.
|-
|347855 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347858 - ||  ||  || NEAT
|-
|347859 - ||  ||  || Essen
|-
|347860 - ||  ||  || NEAT
|-
|347861 - ||  ||  || NEAT
|-
|347862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347864 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347865 - ||  ||  || White, M., Collins, M.
|-
|347866 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|347867 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|347868 - ||  ||  || NEAT
|-
|347869 - ||  ||  || NEAT
|-
|347870 - ||  ||  || NEAT
|-
|347871 - ||  ||  || NEAT
|-
|347872 - ||  ||  || NEAT
|-
|347873 - ||  ||  || NEAT
|-
|347874 - ||  ||  || NEAT
|-
|347875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347876 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347877 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347879 - ||  ||  || NEAT
|-
|347880 - ||  ||  || NEAT
|-
|347881 - ||  ||  || NEAT
|-
|347882 - ||  ||  || NEAT
|-
|347883 - ||  ||  || NEAT
|-
|347884 - ||  ||  || NEAT
|-
|347885 - ||  ||  || NEAT
|-
|347886 - ||  ||  || NEAT
|-
|347887 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347888 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347890 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347893 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347894 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|347895 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|347896 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|347897 - ||  ||  || NEAT
|-
|347898 - ||  ||  || NEAT
|-
|347899 - ||  ||  || NEAT
|-
|347900 - ||  ||  || NEAT
|}

347901-348000 

|-
|347901 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|347902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347904 - ||  ||  || NEAT
|-
|347905 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|347907 - ||  ||  || NEAT
|-
|347908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347910 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347911 - ||  ||  || NEAT
|-
|347912 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347915 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347918 - ||  ||  || NEAT
|-
|347919 - ||  ||  || NEAT
|-
|347920 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|347921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347922 - ||  ||  || NEAT
|-
|347923 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347924 - ||  ||  || NEAT
|-
|347925 - ||  ||  || NEAT
|-
|347926 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|347927 - ||  ||  || CINEOS
|-
|347928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347930 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347931 - ||  ||  || NEAT
|-
|347932 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|347933 - ||  ||  || NEAT
|-
|347934 - ||  ||  || NEAT
|-
|347935 - ||  ||  || NEAT
|-
|347936 - ||  ||  || NEAT
|-
|347937 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347938 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347939 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347940 Jorgezuluaga ||  ||  || Ferrin, I., Leal, C.
|-
|347941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347942 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347944 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347948 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347949 - ||  ||  || NEAT
|-
|347950 - ||  ||  || NEAT
|-
|347951 - ||  ||  || NEAT
|-
|347952 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|347953 - ||  ||  || CINEOS
|-
|347954 - ||  ||  || NEAT
|-
|347955 - ||  ||  || NEAT
|-
|347956 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347957 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347958 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|347959 - ||  ||  || NEAT
|-
|347960 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347961 - ||  ||  || NEAT
|-
|347962 - ||  ||  || Essen
|-
|347963 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347964 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347966 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347969 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347970 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347971 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347972 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347974 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347975 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347977 - ||  ||  || NEAT
|-
|347978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347979 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347980 - ||  ||  || NEAT
|-
|347981 - ||  ||  || NEAT
|-
|347982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|347983 - ||  ||  || NEAT
|-
|347984 - ||  ||  || NEAT
|-
|347985 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347987 - ||  ||  || NEAT
|-
|347988 - ||  ||  || NEAT
|-
|347989 - ||  ||  || NEAT
|-
|347990 - ||  ||  || CINEOS
|-
|347991 - ||  ||  || NEAT
|-
|347992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347993 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347994 - ||  ||  || LONEOS
|-
|347995 - ||  ||  || NEAT
|-
|347996 - ||  ||  || NEAT
|-
|347997 - ||  ||  || LINEAR
|-
|347998 - ||  ||  || NEAT
|-
|347999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348000 - ||  ||  || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0347001